Сумета — село в Чародинском районе Дагестана. Административный центр сельсовета Суметинский.

География 
Расположено на р. Суметаор (бассейн р. Каралазулор).

Находится в 17 км к западу от с. Цуриб.

Население

Примечания 

Населённые пункты Чародинского района